Пейбий е най-ниският етаж на серията фуронгий от периода камбрий. Следва гужангий (3-та серия на камбрий) и е последван от етажа джиангшаний. Базата (началото) се дефинира като първата поява на трилобита Glyptagnostus reticulatus преди около 497 милиона години. Края на пейбий, респективно базата на джиангшаний се дефинира като първата поява на друг трилобит Agnostotes orientalis преди около 494 милиона години.

Името произлиза от Пейби, село в Хунан, Китай. GSSP се определя в разчленение Пейби "(Планината Ви-линг). Базата е първата поява на Glyptagnostus reticulatus което е 396 m над основата на формирмацията Huaqiao ().

Източници 

Камбрий